Cronologia degli incontri partite della nazionale di pallacanestro femminile dell'Italia dal 1991 al 2010.

1991-2000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001-2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Note

Bibliografia 
 
 

Incontri 1991